All About Eve – gruppo musicale inglese
 All About Eve – album degli All About Eve del 1988
 All About Eve – riduzione teatrale del film Eva contro Eva